Dit is een lijst van planetoïden 16601-16700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (16601) - || 1993 FQ1|| 25 maart 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (16602) Anabuki || 1993 FY3|| 17 maart 1993 || T. Seki
|-
| (16603) - || 1993 FG6|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (16604) - || 1993 FQ10|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (16605) - || 1993 FR10|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (16606) - || 1993 FH11|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (16607) - || 1993 FN12|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (16608) - || 1993 FA23|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (16609) - || 1993 FB23|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (16610) - || 1993 FV23|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (16611) - || 1993 FY23|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (16612) - || 1993 FF25|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (16613) - || 1993 FD28|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (16614) - || 1993 FS35|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (16615) - || 1993 FW40|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (16616) - || 1993 FB44|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (16617) - || 1993 FC48|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (16618) - || 1993 FX52|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (16619) - || 1993 FR58|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (16620) - || 1993 FE78|| 21 maart 1993 || UESAC
|-
| (16621) - || 1993 FA84|| 23 maart 1993 || UESAC
|-
| (16622) - || 1993 GG1|| 15 april 1993 || H. E. Holt
|-
| (16623) Muenzel || 1993 GM1|| 14 april 1993 || H. Debehogne
|-
| (16624) Hoshizawa || 1993 HX || 16 april 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (16625) Kunitsugu || 1993 HG1|| 20 april 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (16626) Thumper || 1993 HJ3|| 20 april 1993 || Spacewatch
|-
| (16627) - || 1993 JK || 14 mei 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (16628) - || 1993 KF || 16 mei 1993 || S. Otomo
|-
| (16629) - || 1993 LK1|| 15 juni 1993 || H. E. Holt
|-
| (16630) - || 1993 NZ1|| 12 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (16631) - || 1993 OY3|| 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (16632) - || 1993 OH4|| 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (16633) - || 1993 OV5|| 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (16634) - || 1993 OD8|| 20 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (16635) - || 1993 QO || 20 augustus 1993 || E. F. Helin
|-
| (16636) - || 1993 QP || 23 augustus 1993 || E. F. Helin, K. J. Lawrence
|-
| (16637) - || 1993 QP2|| 16 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (16638) - || 1993 QN3|| 18 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (16639) - || 1993 QD4|| 18 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (16640) - || 1993 QU9|| 20 augustus 1993 || E. W. Elst
|-
| (16641) Esteban || 1993 QH10|| 16 augustus 1993 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (16642) - || 1993 RK4|| 15 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (16643) - || 1993 RV15|| 15 september 1993 || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| (16644) Otemaedaigaku || 1993 SH1|| 16 september 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (16645) Aldalara || 1993 SP3|| 22 september 1993 || O. A. Naranjo
|-
| (16646) Sparrman || 1993 SJ5|| 19 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (16647) Robbydesmet || 1993 SQ6|| 17 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (16648) - || 1993 SH7|| 17 september 1993 || E. W. Elst
|-
| (16649) - || 1993 TY1|| 15 oktober 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (16650) Sakushingakuin || 1993 TE3|| 11 oktober 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (16651) - || 1993 TS11|| 13 oktober 1993 || H. E. Holt
|-
| (16652) - || 1993 TT12|| 13 oktober 1993 || H. E. Holt
|-
| (16653) - || 1993 TP19|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (16654) - || 1993 TY29|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (16655) - || 1993 TS33|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (16656) - || 1993 TP37|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (16657) - || 1993 UB || 23 oktober 1993 || R. H. McNaught
|-
| (16658) - || 1993 UD1|| 26 oktober 1993 || Farra d'Isonzo
|-
| (16659) - || 1993 UH1|| 19 oktober 1993 || E. F. Helin
|-
| (16660) - || 1993 US7|| 20 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (16661) - || 1993 VS1|| 11 november 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (16662) - || 1993 VU1|| 11 november 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (16663) - || 1993 VG4|| 11 november 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (16664) - || 1993 VO4|| 9 november 1993 || E. W. Elst
|-
| (16665) - || 1993 XK || 8 december 1993 || T. Kobayashi
|-
| (16666) Liroma || 1993 XL1|| 7 december 1993 || C. S. Shoemaker
|-
| (16667) - || 1993 XM1|| 10 december 1993 || Spacewatch
|-
| (16668) - || 1993 XN1|| 15 december 1993 || T. Kobayashi
|-
| (16669) Rionuevo || 1993 XK3|| 8 december 1993 || C. S. Shoemaker, D. H. Levy
|-
| (16670) - || 1994 AS2|| 14 januari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (16671) Tago || 1994 AF3|| 13 januari 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (16672) Bedini || 1994 BA1|| 17 januari 1994 || A. Boattini, M. Tombelli
|-
| (16673) - || 1994 BF1|| 23 januari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (16674) Birkeland || 1994 BK3|| 16 januari 1994 || E. W. Elst, C. Pollas
|-
| (16675) Torii || 1994 CY1|| 8 februari 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (16676) Tinne || 1994 CA5|| 11 februari 1994 || Spacewatch
|-
| (16677) - || 1994 CT11|| 7 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (16678) - || 1994 CC18|| 8 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (16679) - || 1994 EQ2|| 14 maart 1994 || S. Otomo
|-
| (16680) Minamitanemachi || 1994 EP3|| 14 maart 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (16681) - || 1994 EV7|| 11 maart 1994 || E. F. Helin
|-
| (16682) Donati || 1994 FB || 18 maart 1994 || M. Cavagna, V. Giuliani
|-
| (16683) Alepieri || 1994 JY || 3 mei 1994 || L. Tesi, G. Cattani
|-
| (16684) - || 1994 JQ1|| 11 mei 1994 || M. J. Irwin, A. N. Zytkow
|-
| (16685) - || 1994 JU8|| 8 mei 1994 || S. Otomo
|-
| (16686) - || 1994 PL9|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (16687) - || 1994 PN20|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (16688) - || 1994 PN21|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (16689) Vistula || 1994 PZ26|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (16690) Fabritius || 1994 UR6|| 28 oktober 1994 || Spacewatch
|-
| (16691) - || 1994 VS || 3 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (16692) - || 1994 VO1|| 3 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (16693) Moseley || 1994 YC2|| 26 december 1994 || D. J. Asher
|-
| (16694) - || 1995 AJ || 2 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (16695) Terryhandley || 1995 AM || 7 januari 1995 || Spacewatch
|-
| (16696) Villamayor || 1995 BE7|| 28 januari 1995 || Spacewatch
|-
| (16697) - || 1995 CQ || 1 februari 1995 || S. Otomo
|-
| (16698) - || 1995 CX || 3 februari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (16699) - || 1995 DC || 20 februari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (16700) Seiwa || 1995 DZ || 22 februari 1995 || T. Kobayashi|}

Planetoïdenlijsten